Сервандо Каналес има више значења:

 Сервандо Каналес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сервандо Каналес, Ла Арена (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сервандо Каналес (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику